Girik kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Girik (ort i Azerbajdzjan), Qusar,

Indonesien 

 Desa Girik, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar